Dumlupınar – città della Turchia 
 43667 Dumlupınar – asteroide della fascia principale
 Distretto di Dumlupınar – distretto della provincia di Kütahya, in Turchia